YBI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Black Tickle (Terranova e Labrador) (Canada)
 ybi – codice ISO 639-3 della lingua yamphu